Двойное — название двух озёр в Выборгском районе Ленинградской области:

 Двойное (озеро, бассейн Гладышевки) — западнее Нахимовского озера
 Двойное (озеро, бассейн Красновки) — севернее посёлка Свободное, недалеко от границы с Финляндией

также
Лагоа-даш-Сете-Сидадеш, или Двойно́е о́зеро — озеро на острове Сан-Мигел, Азорские острова.